L'acetoïna, també denominada 3-hidroxibutanona segons la nomenclatura IUPAC o acetil metil carbinol, és un compost orgànic produït de manera natural pels llevats del gènere Saccharomyces durant la fermentació alcohòlica. És un líquid incolor o amb color groc pàlid a verdós amb olor de mantega o ametlles. L'acetoïna és una molècula quiral, essent l'(R)-acetoïna l'enantiòmer produït pels bacteris

Producció bacteriana 
L'acetoïna és una molècula neutra de quatre carbonis que s'utilitza com a magatzem extern d'energia per una sèrie de bacteris fermentants. Es produeix per la descarboxilació d'alfa-acetolactat, un precursor comú en la biosíntesi d'aminoàcids de cadena ramificada. Degut a la seva naturalesa neutra, la producció i l'excreció de l'acetoïna durant el creixement exponencial impedeix la sobreacidificació del citoplasma i el mitjà circumdant que es derivaria de l'acumulació de productes metabòlics àcids, com l'àcid acètic i l'àcid cítric. Una vegada que les fonts de carboni superiors s'esgoten i el cultiu entra en la fase estacionària, l'acetoïna es pot utilitzar per mantenir la densitat de cultiu. La conversió de l'acetoïna en acetil-CoA es catalitza pel complex acetoïna deshidrogenasa, seguint un mecanisme molt similar al complex de piruvat deshidrogenasa; No obstant això, com que l'acetoïna no és un 2-oxoacid, no experimenta la descarboxilació per l'enzim E1, sinó que, en canvi, s'allibera una molècula d'acetaldehid. En alguns bacteris, l'acetoïna també es pot reduir a 2,3-butanodiol per l'acetoïna reductasa / 2,3-butanodiol deshidrogenasa.

En microbiologia s'usa de forma freqüent el test de Voges-Proskauer per la producció d'acetoïna.

Productes alimentaris 
L'acetoïna, juntament amb el diacetil, és un dels compostos que proporcionen a la mantega el seu sabor característic. A causa d'això, els fabricants d'olis parcialment hidrogenats solen afegir el sabor artificial de la mantega (acetoïna i diacetil) al producte final, que d'altra manera seria insípid.

Intervé en el buquet del vi (mitjançant l'acció de la Saccharomyces cerevisiae) característic de les begudes alcohòliques.

Referències 

Alcohols
Aromatitzants
Cetones